Almeirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Almeirim, Brasilien, Pará, 
 Almeirim kommun, Brasilien,

Portugal 

 Almeirim, Portugal, Santarém, 
 Almeirim kommun, Portugal, 
 Almeirim (freguesia), Santarém, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar